Simona Halep era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Aryna Sabalenka ha battuto Alison Riske con il punteggio di 4-6, 7-62, 6-3.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Wang Qiang (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

 Marija Šarapova (quarti di finale, ritirata)
 Zheng Saisai (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)

Wildcard 

  Peng Shuai (primo turno, ritirata)
  Wang Xinyu (secondo turno, ritirata)

 Vera Zvonarëva (semifinale, ritirata)

Qualificate 

  Veronika Kudermetova (quarti di finale)
  Monica Niculescu (quarti di finale)

 Xun Fangying (primo turno)
 Ivana Jorović (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2019